У Ямпільському районі Вінницької області під обліком перебуває 72 пам'яток археології.

Джерело 
Пам'ятки Вінницької області

Ямпільський район (Вінницька область)
Ямпільського району